L'édition féminine 2021 du tournoi de tennis de Melbourne I se déroule du 31 janvier au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 500. Elise Mertens remporte le tournoi en simple, Barbora Krejčíková et Kateřina Siniaková celui en double.

Faits marquants 
Ce tournoi est un tournoi de transition avec l'Open d'Australie. Les joueuses qui y jouent ont été tirées au hasard.

À partir du vendredi 5, les matchs se jouent avec un super tie-break au troisième set.

Forfaits 
En simple, on note les forfaits de la Kazakhe Zarina Diyas et de la Japonaise Nao Hibino. Elles sont respectivement remplacées par Monica Niculescu et Catherine McNally.

Lauréates 
En simple, la Belge et tête de série  Elise Mertens remporte son sixième titre WTA en s'imposant en finale face à l'Estonienne Kaia Kanepi.

En double, les têtes de série  Barbora Krejčíková et Kateřina Siniaková remportent leur sixième titre en collaboration en disposant en finale des têtes de série  Chan Hao-ching et Latisha Chan. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut de tableau

Bas de tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Melbourne
 Saison 2021 de la WTA

Liens externes 
 

WTA 2021
Melbourne
Tennis en Australie en 2021
Tennis en janvier 2021
Tennis en février 2021